Fluga kan avse:

 Flugor – (Brachycera), en underordning av ordningen tvåvingar
 Egentliga flugor – (Muscidae), en familj av ordningen tvåvingar
 Husfluga – (Musca domestica), en insekt som vanligen förknippas med ordet fluga.
 Fiskefluga – fiskeredskapet fluga.
 Fluga (accessoar) – knuten halsprydnad.
 Fluga (ätt) – en norsk stormannaätt under slutet av medeltiden
 Modefluga – benämning på en tillfällig trend eller tillfälligt mode